Muggenthal ist der Name folgender Orte

 Muggenthal (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Muggenthal (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Muggenthal (Schönsee), Ortsteil der Stadt Schönsee, Landkreis Schwandorf, Bayern

Muggenthal ist der Familienname von
 Muggenthal (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Muckental
 Muckenthal
 Muggenthaler